Línea 93 puede referirse a:

 Línea 93 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 93 del transporte interurbano de Álava.